Buret steht für:
 Buret, ein archäologischer Fundort am rechten Ufer der Angara, 50 km nördlich der Siedlung Mal'ta in Sibirien (ausgegraben 1936–1940)
 Buret (Houffalize), ein Ortsteil der Gemeine Houffalize in Belgien.
 Buret District, in der kenianischen Provinz Rift Valley

Buret ist der Familienname folgender Personen:
 Eugène Buret (1810–1842), französischer Schriftsteller
 Isabelle Buret, französische Ingenieurin
 Maurice Buret (1909–2003), französischer Dressurreiter
 Pierre Buret (* 1923), französischer Segler
 Timothé Buret (* 1995), französischer Autorennfahrer

Siehe auch:
 Burret (Begriffsklärung)